Существо́:
 Существо — живой организм, живая особь, животное, человек. Объект, который называют существом, обладает свойством восприятия реальности. Такой объект может быть как реальным, так и вымышленным.
 Существо в смысле сущность. Главное, существенное в ком-либо или в чём-либо, его суть, внутреннее содержание.

В культуре 
 «Существо» — музыкальный альбом Дельфина (2011).
 «Существо» — фильм ужасов (США, 1982)
 «Существо» — вымышленный персонаж, супергерой Вселенной Marvel, член Фантастической Четвёрки.

См. также 
 Субъект
 Персонаж
 Существо в корзине
 Хтонические существа
 Существо из Панамы
 Существо из галактики
 Существование

Примечания 

Философские термины
Биология